Knobelsdorff-Brenkenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Benno von Knobelsdorff-Brenkenhoff (1915–2002), deutscher Offizier, Historiker, Familienforscher und Autor
 Leonhard von Knobelsdorff-Brenkenhoff (1823–1888), preußischer Generalmajor 
 Wilhelm von Knobelsdorff-Brenkenhoff (1769–1848), preußischer Offizier und Landrat